Urostylididae — семейство клопов из надсемейства щитников (Pentatomoidea). 170 видов. Рассматривается как базальное в этой группе. Обнаружены только в Азии.
В прошлом также использовалось название Urolabididae и Urostylidae.

Распространение 
Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Встречаются от Индии до Японии.

Описание 
Клопы среднего размера (от 8 до 15 мм) с маленькой головой, вытянутыми ногами и длинными усиками. Они разного цвета, часто от зелёного до желтовато-зёленого, но многие виды контрастируют с коричневым и жёлтым, другие имеют апосематический красный и чёрный цвет, напоминающие Pyrrhocoroidea, а третьи имеют сложный цветовой узор. Они в целом больше похожи на Coreoidea или Pyrrhocoroidea, чем на Pentatomoidea. У них есть несколько уникальных признаков, характерных для близкородственного семейства Saileriolidae, таких как большее количество дорсальных вставок усиков и расположенных близко друг к другу оцеллий. Однако они различаются по нескольким важным характеристикам. Например, у Urostylididae все брюшные дыхальца вентральные (у Saileriolidae они расположены близко к боковым краям брюшка), морщинки запаховых желез отчётливы и похожи на носик (внешние эфферентные запаховые структуры сильно редуцированы или отсутствуют у Saileriolidae), и хамус присутствует в каждом заднем крыле (отсутствует у Saileriolidae); кроме того, Saileriolidae намного меньше (менее 5 мм в длину).

Систематика 
170 видов. Таксон был впервые выделен в 1851 году британским зоологом Уильямом Далласом (1824—1890). Рассматривается как наиболее базальное или «примитивное» в надсемействе Pentatomoidea. Ранее включало в своём составе подсемейство Saileriolinae, которое в 2008 году было повышено до отдельного семейства Saileriolidae.
В прошлом также использовалось название Urolabididae. Большая часть ранних работ по этой группе проводилась под названием семейства Urostylidae, которое было омонимом с Urostylidae из инфузорий (Ciliophora). Бергер и др. (2001) исправили название семейства клопов на Urostylididae, чтобы удалить эту омонимию. Были описаны, по крайней мере, шесть ископаемых видов (все в Urochela).

 Cobbenicoris 
 Eurhynchiocoris 
 Tessaromerus 
 Urochelellus 
 Urolabida 
 Urostylis 
 Urochela 
 Yangicoris

Филогения 
Расположение Urostylididae на морфологическом филогенетическом дереве надсемейства Pentatomoidea по данным работы Grazia et al. (2008).

Примечания

Литература 
 Ahmad, I.; Moizuddin, M. 1992: A review and cladistics of Urostylidae Dallas (Hemiptera: Pentatomoidea) with keys to taxa of Indian subregion and description of four genera and five species including two new ones from Pakistan, Azad Kashmir and Bangladesh. Philippine journal of science, 121(3): 263—297.
 Kim, J., Roca-Cusachs, M. & Jung, S. 2018. Taxonomic review of the genus Urostylis (Hemiptera: Heteroptera: Urostylididae) from the Korean Peninsula, with description of a new species. Zootaxa 4433(3): 445—456. DOI: 10.11646/zootaxa.4433.3.3

Pentatomomorpha
Семейства насекомых